Ulica Gdańska w Braniewie
Ulica Gdańska w Bydgoszczy
 Ulica Gdańska w Koszalinie
 Ulica Gdańska w Łodzi
 Ulica Gdańska w Wałbrzychu
 Ulica Gdańska w Wrocławiu
Gdańska